A.Stahl kan som auktorsförkortning betyda:

 Augustin Stahl
 Agustín Stahl (1842–1917)

Robotskapade auktorsförkortningar